Benjamin Duc est un acteur français, né le  à Avignon.

Carrière

Films dramatiques et télévision (2013-2016) 
En 2013, il campe des petits rôles dans le film dramatique français Suzanne et la comédie Les Invincibles.                                                                                                     

L’année suivante, il joue dans Respire, de Mélanie Laurent: le film divise la critique mais plait au public. 

Il enchaine ensuite en 2016 plusieurs apparitions dans des séries, telles que Tandem ou Meurtres à Avignon: mal reçu par la critique, cette dernière sera pourtant un succès d'audiences, avec plus de 4,34 millions de téléspectateurs.

Théâtre, courts métrages et séries (2016-2022) 
Pendant une année, il tient le rôle principale du ''Mariage forcé de George Dandin'', réécriture historique de la pièce originelle de Molière. 

La pièce est un succès critique et sa performance est saluée par la critique, à l'instar de l'Express, qui parle d'un "fin et subtil Benjamin Duc". Il occupe également un des rôles principaux du court métrage A l'Ouest . Il apparait également dans la série "Ils étaient dix", adaptation du roman éponyme retitré d'Agatha Christie.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1987
Acteur français de cinéma
Acteur français de télévision